Международный театральный фестиваль им. А.П. Чехова (МТФ им. А.П. Чехова, Чеховский фестиваль), впервые состоявшийся в 1992 году, – первый и самый крупный международный театральный фестиваль в России и наиболее известный театральный форум в мире. 

МТФ им. А.П. Чехова сформировал не одно поколение театральных деятелей и зрителей. Его основная задача – познакомить и приобщить российских зрителей и профессионалов к лучшим постановкам зарубежных и отечественных театров.

В общей сложности в программах Чеховского фестиваля на сегодняшний день приняли участие более 600 спектаклей — это работы 437 постановщиков из 54 стран мира.

Фестиваль учрежден Международной конфедерацией театральных союзов (правопреемником СТД СССР) и выдающимися деятелями театра А.В. Бартошевичем, М.А. Захаровым, В.Н. Раевским и В.И. Шадриным. 

Президент МТФ им. А.П. Чехова — Михаил Ефимович Швыдкой.

Генеральный директор МТФ им. А.П. Чехова — Карина Сергеевна Цатурова.

История 
Международный театральный фестиваль им. А.П. Чехова родился в 1992 году. Идея этого форума возникла еще раньше, на Учредительном съезде СТД СССР (1986). Рухнул железный занавес. Отечественный театр должен был стать частью мирового театрального процесса, найти в нем свое место, освоить его опыт и вступить с ним в интенсивный художественный диалог. В 1991 году распался Советский Союз. Но на последнем съезде СТД СССР было решено преобразовать его в Международную конфедерацию театральных союзов (МКТС) и тем самым попытаться сохранить единое театральное пространство. Конфедерация стала учредителем, а Валерий Шадрин – организатором и руководителем первого международного театрального фестиваля, о котором много лет мечтали профессионалы и зрители нашей страны.

Идея создания театрального фестиваля появилась в театральном сообществе задолго до этого, особенно среди таких деятелей театра, как Олег Ефремов, Георгий Товстоногов, Марк Захаров, Арне Микк, Юрий Еремин, Валерий Левенталь, Михаил Шатров, Алексей Бартошевич, Михаил Швыдкой, Александр Рубинштейн, Валерий Шадрин. Люди театра, особенно те, кому посчастливилось увидеть международные театральные фестивали за рубежом, невольно задавались вопросом, почему одна из самых театральных стран мира не имеет своего международного фестиваля.

Чеховский фестиваль родился 4 октября 1992 года. В этот период даже среди театральных людей было много таких, кто не верил в его жизнеспособность. Пресса писала: «Этот новорожденный неизбежно должен был погибнуть в результате финансовой катастрофы и политической нестабильности того времени. Любой здравомыслящий человек предсказал бы, что такой фестиваль с треском провалится». По всем тогдашним меркам, с идеей создания Фестиваля надо было распроститься на корню. Людям, вынужденным выживать, было не до театра, не до музеев, не до концертов. И уж тем более не до фестиваля. 

Именно в пик этого кризиса Валерий Шадрин, секретарь правления СТД СССР, а впоследствии генеральный директор Международного театрального фестиваля им. А.П. Чехова, возглавил деятельность по созданию Фестиваля. Преодолевая колоссальные трудности и инертность мышления, Валерий Шадрин вместе с Кириллом Лавровым и Олегом Ефремовым убеждал и доказывал исключительную важность фестиваля для страны, в которой рухнула вся система гастрольной деятельности, а фестивали стали единственной формой театральных обменов.

Важными для организации стали слова из обращения Кирилла Лаврова, президента МКТС, а в дальнейшем президента Международного театрального фестиваля им. А.П. Чехова, к участникам, гостям и зрителям Первого фестиваля: «Как бы ни была трудна и тревожна жизнь, мы не вправе отчаиваться, не вправе утрачивать волю к творчеству и решимость не терять связей друг с другом. Вот почему я убежден, что наш Фестиваль уместен, что нам не следовало дожидаться более стабильных времен, более благоприятных условий. Фестиваль — затея не праздная. Это свидетельство нашей решимости существовать в открытом, не знающем границ пространстве культуры».

За свою тридцатилетнюю историю Международный театральный фестиваль им. А.П. Чехова переживал разные времена, претерпевал изменения, но неумолимо и последовательно шел к поставленной цели – быть желанным и радостным событием для всех, кому дорог театр.

Валерий Шадрин делал великое дело и умел устанавливать с партнерами не только деловые, но и дружеские отношения. Именно поэтому деятели мирового театра с готовностью откликались на приглашения участвовать в Фестивалях или в совместных творческих проектах. Его заслуги в области культуры были высоко отмечены как Правительством России, так и правительствами других государств. Валерий Иванович был театральным миссионером – и оставил после себя уникальное наследие, устремленное в будущее.

Михаил Швыдкой был избран на должность президента Международного театрального фестиваля им. А.П. Чехова 23 декабря 2022 года.

1992 
I Международный театральный фестиваль имени А. П. Чехова

Первый фестиваль состоялся осенью 1992 года. Были представлены 11 спектаклей из 9 стран — Армении, Германии, Греции, России, Румынии, Таджикистана, Туркменистана, Украины и Чехии. Праздник продолжался три недели. Открывал Фестиваль спектакль «Коварство и любовь» Ф. Шиллера Большого драматического театра им. Г.А. Товстоногова в постановке Темура Чхеидзе с участием Кирилла Лаврова. Программа сложилась вокруг различных интерпретаций пьесы А.П. Чехова «Вишневый сад». Театральное осмысление пьесы представили Отомар Крейча, Петер Штайн и Андрей Щербан. Фестиваль завершился спектаклем «Горе от ума» А.С. Грибоедова в постановке Олега Ефремова.

1996 
II Международный театральный фестиваль имени А. П. Чехова

Второй фестиваль (1996) стал настоящей проверкой новой институции на прочность. За четыре прошедших года команда Чеховского фестиваля осуществила самый серьезный прорыв в области совместных международных проектов. При поддержке Гете-института она участвовала в создании и прокате огромной российско-германской сценической фрески — восьмичасовой «Орестеи» в постановке Петера Штайна (1994). Спектакль имел огромный резонанс и успешную фестивальную судьбу. В том же 1994 году в Москву были привезены два великолепных спектакля Деклана Доннеллана и театра «Чик бай Джаул» (Лондон) — «Мера за меру» и «Как вам это понравится» У. Шекспира. 

Итак, Второй Чеховский фестиваль показал 38 спектаклей из 18 стран, каждый из которых стал событием. «Дядя Ваня» и «Орестея» Петера Штайна, «Три сестры» Эймунтаса Някрошюса, «Герцогиня Амальфи» Деклана Доннеллана «О, дивные дни» Питера Брука (спектакли этого великого гуру современного театра приедут на Чеховский еще дважды — в 2007 и 2017 годах), «Чайка» Петра Лебла (пражский театр «На забрадли»), первые гастроли балета Маги Марен (Франция), «Плач Иеремии» Анатолия Васильева и Владимира Мартынова — только часть этого фейерверка самых разных театральных идей и форм. Но центром всей великолепной композиции стал, пожалуй, «Остров рабов» — пьеса Мариво в постановке Джорджо Стрелера в миланском театре «Пикколо». Сам Стрелер, которого очень ждали в Москве, приехать не смог. В декабре 1997 года его не стало. Но его великий спектакль «Арлекин, слуга двух господ» открывал в 2001 году Третью Всемирную театральную олимпиаду в Москве, а в 2011 году был показан в Москве в рамках программы Года Россия — Италия, а потом еще в шести городах страны (Екатеринбург, Ханты-Мансийск, Тюмень, Уфа, Челябинск и Казань).

1998 
III Международный театральный фестиваль имени А. П. Чехова

Основу Первого и Второго фестивалей составили, прежде всего, постановки режиссеров, определивших театр минувших десятилетий, — Джорджо Стрелера, Питера Брука, Отомара Крейчи, Петера Штайна. В афише Третьего фестиваля (1998) появились имена мало или вовсе не известные у нас в стране. Впервые в Москву привезли свои постановки легендарная Ариан Мнушкин, выдающийся мастер современной сцены Роберт Уилсон, едва ли не самый модный тогда режиссер немецкоязычного театра Кристоф Марталер, мэтр польской режиссуры Кристиан Люпа, американский авангардист Ли Бруер и другие. В рамках Фестиваля прошли творческие встречи, обсуждения спектаклей, семинары, мастер-классы и лекции крупнейших деятелей мирового театра — Льва Додина, Деклана Доннеллана, Петра Лебла, Кристофа Марталера, Ариан Мнушкин, Роберта Стуруа, Тадаси Судзуки, Валерия Фокина, Роберта Уилсона, Петера Штайна. Фестиваль был посвящен 100-летию Московского Художественного театра.

2001 
В 2001 году Четвертый Чеховский фестиваль проходил в Москве совместно с Третьей Всемирной театральной олимпиадой. Эта была беспрецедентная по масштабу и значению театральная акция. На два с лишним месяца Москва стала центром грандиозного театрального праздника, объединившего российскую столицу со всем миром. Было представлено более 100 спектаклей, а общее количество событий, включая лекции, мастер-классы, уличные представления и лабораторные показы, приближалось к 500. Число гостей и зрителей Театральной олимпиады превышало миллион. Олимпиада проходила под девизом «Театр для людей» и представила московской театральной публике едва ли не все самое интересное, что было в современном мировом театре на рубеже двух веков и тысячелетий. Афиша Олимпиады состояла из нескольких больших программ: Зарубежной, Российской (45 спектаклей) и Экспериментальной (12 спектаклей). В Зарубежной программе были представлены высшие достижения мировой сцены. В Москву впервые приехал всемирно известный Конный театр «Зингаро» под руководством Бартабаса (спектакли этого французского режиссера приедут на Чеховский еще два раза — в 2005 и 2009 годах). Экспериментальная программа включала постановки молодых, но уже заявивших о себе режиссеров из России, Литвы, Италии, Болгарии, Колумбии, Грузии, Швейцарии и др. Российская программа была представлена лучшими спектаклями столичной и региональной сцены. Кроме того, было несколько специальных программ, прежде всего — программы театра «Школа драматического искусства» Анатолия Васильева и Центра имени Вс. Мейерхольда под руководством Валерия Фокина, а также Центра драматургии и режиссуры под руководством Алексея Казанцева и Михаила Рощина. В них входили не только показы спектаклей, но и читки пьес, мастер-классы и семинары ведущих мастеров театра из разных стран мира. Уникальной (и самой необъятной) стала Уличная программа «Площадные театры мира», которую подготовил выдающийся клоун Слава Полунин. В ней приняли участие около 50 уличных театров из 20 стран, а также шесть самых знаменитых в мире клоунов, работающих на сценических площадках.

2003 
V Международный театральный фестиваль им. А.П. Чехова

Пятый фестиваль (2003) следовал традициям Театральной олимпиады. Его особенностью стало то, что на нем в равной степени были представлены театры Европы и Азии. В рамках Фестиваля впервые прошел Японский сезон в России, в котором приняли участие театры Кабуки, Но, Центр исполнительских искусств Сидзуока под руководством Тадаси Судзуки и другие коллективы. В разделах программы «Мировая серия» — «Экспериментальная программа», «Спектакли для детей» (впервые на Чеховском фестивале) — было представлено 40 спектаклей. Зрители увидели новые постановки Бартабаса, Деклана Доннеллана, Франка Касторфа, Маттиаса Лангхоффа, Жака Лассаля, Кристофа Марталера, Роберта Стуруа и других известных деятелей мирового театра. Впервые за время существования Чеховского фестиваля был представлен портрет театра — семь спектаклей Штутгартского государственного драматического театра в Экспериментальной программе. Также были представлены три спектакля молодых режиссеров, постановки которых осуществлялись Чеховским фестивалем совместно с московскими театрами. В рамках Фестиваля состоялась яркая премьера спектакля «Двенадцатая ночь» У. Шекспира в постановке Деклана Доннеллана. Спектакль является копродукцией Международного театрального фестиваля им. А.П. Чехова, Международной конфедерации театральных союзов в сотрудничестве с театром «Чик Бай Джаул». По традиции прошли сценические читки пьес зарубежных драматургов, круглые столы и творческие встречи с мастерами режиссуры, спектакли которых участвовали в Фестивале.

2005 
VI Международный театральный фестиваль им. А.П. Чехова 

Программу Шестого Чеховского фестиваля (2005) составили 58 спектаклей. В рамках Фестиваля состоялись Бразильский (5 спектаклей) и Японский (4 спектакля) сезоны в России, были показаны 3 спектакли из Тайбэя. Всего в разделе «Мировая серия» было представлено 24 спектакля. В Экспериментальной и Молодежной программах были показаны работы режиссеров из Польши, США, Франции, Армении, Узбекистана. Фестиваль открылся в саду «Аквариум» необычным «пуховым» представлением группы «Урбан сакс». Его организатором выступил Слава Полунин. Центральным событием стал спектакль «Пьеса без слов» в постановке Мэтью Боурна (спектакли английского хореографа будут показаны в Москве еще пять раз — в 2007, 2009, 2011, 2013 и 2014 годах, в том числе в рамках Перекрестного года культуры Великобритании и России 2014). Спектакль «Шум времени» стал одним из самых ожидаемых, так как объединил силы двух знаменитейших коллективов — английского театра «Комплисите» под руководством Саймона МакБерни и американского Струнного квартета Эмерсона. Среди именитых гостей был и театр «Комеди Франсез», который привез спектакль «Лес» А.Н. Островского, поставленный Петром Фоменко. Интересным оказался опыт работы режиссера Николая Дручека с китайскими актерами в совместной постановке Чеховского фестиваля и Шанхайского центра драматического искусства. Свои новые работы также представили Марсель Бозонне, Хайнер Геббельс, Тьерри Маланден, Антонио Нобрега, Тадаси Судзуки, ЛИН Хвай-мин. В рамках Фестиваля состоялась российская премьера спектакля «Три сестры» А.П. Чехова в постановке Деклана Доннеллана (совместный проект Чеховского фестиваля, театров «Ле Жемо» [Париж] и «Ла Филатюр» [Мелуза] в сотрудничестве с театром «Чик бай Джаул» [Лондон]). Семинары и мастер-классы провели для молодых участников фестиваля Анатолий Васильев, Хайнер Геббельс, Сергей Женовач, Марк Захаров, Юрий Любимов и Валерий Фокин.

2007 
VII Международный театральный фестиваль им. А.П. Чехова 

Основу Седьмого фестиваля (2007) составил Сезон канадского театра, в рамках которого, наконец, удалось представить четыре спектакля одного из наиболее выдающихся режиссеров современного театра Робера Лепажа, который признался, что для него и его труппы — большая честь участвовать в Чеховском фестивале. Сезон канадского театра был представлен также постановками Мари Шуинар — центральной фигуры современного канадского танца, необычным театрально-цирковым спектаклем «Дождь» в постановке Даниэле Финци Паски и спектаклем «Chekhov’s shorts» по мотивам рассказов А.П. Чехова (Театр Смит-Гилмор; режиссеры Дин Гилмор, Мишель Смит). Спектаклем-открытием стал балет «Лебединое озеро» Мэтью Боурна; его ошеломляющая трактовка Чайковского признана выдающимся достижением мировой сцены. Впервые на Фестивале был представлен спектакль «Край земли» Филиппа Жанти (спектакли французского режиссера и кукольника приедут на Чеховский еще четыре раза — в 2009, 2011, 2015 и 2017 годах). В рамках Фестиваля состоялась премьера оперы «Пеллеас и Мелизанда» К. Дебюсси в постановке Оливье Пи. Этот спектакль — совместная работа Чеховского фестиваля, Московского академического Музыкального театра им. К.С. Станиславского и Вл.И. Немировича-Данченко и Французского культурного центра. Среди участников были уже хорошо известные нашему зрителю Питер Брук, Пина Бауш, Деклан Доннеллан, ЛИН Хвай-мин, Роберт Стуруа и Тадаси Судзуки. Фестиваль был посвящен памяти Кирилла Лаврова.

2009 
VIII Международный театральный фестиваль им. А. П. Чехова

У Восьмого фестиваля (2009) — две особенности: его почетным гостем стала Франция, и в его программе были представлены театрально-цирковые постановки наиболее интересных зарубежных трупп, в том числе из Франции, в жанре Nouveau Cirque (Новый цирк). В рамках Фестиваля удалось объединить сразу три спектакля династии Чаплиных-Тьере — никому раньше ни во Франции, ни в других странах этого сделать не удавалось. Москвичи восторженно приняли спектакли Виктории Тьере-Чаплин, Жана-Батиста Тьере, Аурелии и Джеймса Тьере. Впервые наш зритель познакомился с работами коллективов, получивших мировое признание, таких как «Цирк Иси» Жоана Ле Гийерма, компания «Руки, ноги и голова тоже» Матюрена Болза и канадский Театр-цирк «7 пальцев». В программе также приняли участие уже известные и любимые в России режиссеры и хореографы: Бартабас и его Конный театр «Зингаро», Пина Бауш, Мэтью Боурн, Филипп Жанти, Робер Лепаж с их новыми или возобновленными спектаклями. Восточный театр был представлен японским «Бунраку», оперной труппой «Гуо Гуанг» и Театром танца Тайваня «Клауд Гейт». Зрители впервые увидели постановку Матса Эка в драматическом театре — спектакль «Игра снов» Королевского драматического театра «Драматен» (Стокгольм). Впервые в программе Чеховского фестиваля — спектакль Русского драматического театра им. Вл. Маяковского из Душанбе «Рустам и Сухраб», современная опера «Навигатор» из Австралии, кукольный спектакль «Шинель» по Н.В. Гоголю чилийского «Театро Милагрос».

2010 
IX Международный театральный фестиваль им. А. П. Чехова

Девятый Чеховский фестиваль (2010) был посвящен 150-летию Антона Павловича Чехова. Основу программы составили спектакли (драматические, музыкальные, театрально-цирковые постановки по произведениям Чехова и о нем), которые Чеховский фестиваль готовил в сотрудничестве с театрами России и зарубежных стран. Это спектакли Алексея Бородина, Херардо Веры, Александра Галибина, Начо Дуато, Акопа Казанчяна, Дзё Канамори, Франка Касторфа, Дмитрия Крымова, Важди Муавада, Жозефа Наджа, Даниэле Финци Паски, ЛИН Хвай-мина, Матса Эка. В программу вошли также спектакли московских театров, поставленные к юбилею писателя Юрием Бутусовым, Сергеем Женовачом, Марком Захаровым, Андреем Кончаловским, Михаилом Левитиным, Юрием Погребничко. Программа Чеховского года состояла из трех частей: Дни А.П. Чехова в Москве (26–31 января), IX Чеховский фестиваль (25 мая — 30 июля), Мировое турне чеховских спектаклей (январь–декабрь).

2011 
Х Международный театральный фестиваль им. А. П. Чехова

Десятый фестиваль (2011) открылся шекспировской «Бурей» Деклана Доннеллана с участием российских актеров и прошел под знаком культурного обмена между Россией, Италией и Испанией. Итальянский театр был представлен «Трилогией очков» Эммы Данте, основателя одного из самых независимых театров Италии Sud Costa Occidentale. Среди испанских постановок две программы одноактных балетов Национального театра танца Мадрида в хореографии Начо Дуато, Александра Экмана и Филиппа Бланшара, «Автопортрет» Марии Пахес в стиле фламенко и многое другое. Были показаны три одноактных балета мэтра современного американского танца Мерса Каннингема; одна из этих постановок — «Тропический лес» в сценографии Энди Уорхола. Также свои спектакли представили Матюрен Болз, Мэтью Боурн, Сильви Гиллем, Филипп Жанти, Ромео Кастеллуччи, Робер Лепаж и Рассел Маллифант.

2013 
XI Международный театральный фестиваль им. А.П. Чехова 

Одиннадцатый фестиваль (2013) представил постановки режиссеров и хореографов, тесно и плодотворно сотрудничавших с Чеховским фестивалем уже не первый сезон. Свои новые работы представили Мэтью Боурн («Спящая красавица», Великобритания), Эммануэль Демарси-Мота («Носорог», Франция), Робер Лепаж («Карты 1: Пики», Канада), Жозеф Надж («Sho-bo-gen-zo», Франция), Джеймс Тьере («Рауль», Франция), Виктория Тьере-Чаплин («Шепот стен», Франция), ЛИН Хвай-мин («Девять песен», Тайбэй). Среди исполнителей также были известные и полюбившиеся нашему зрителю Сильви Гиллем («За 6000 миль», Великобритания), Мария Пахес («Утопия», Испания), Аурелия Тьере («Шепот стен», Франция). Впервые в программе Чеховского фестиваля были показаны два балета известной труппы из Израиля «Батшева Данс Компани» («Deca Dance» и «SADEH21») в постановке одного из выдающихся современных хореографов Охада Наарина. Компания «1927» из Великобритании, завоевавшая признание у себя на родине и за рубежом, показала музыкальный спектакль-мультфильм «Животные и дети занимают улицы». Национальный театр Сау-Жуау (Португалия) показал спектакль «Тени» режиссера Рикарду Пайша, который критика признала «чудом театрального искусства». «Ледженд Лин Данс Тиэтр» из Тайбэя познакомил зрителей с уникальным искусством хореографа Лин Ли-Чен (она приедет повторно в Россию в 2019 году). Также Фестиваль представил работы мастеров и коллективов, мало известных широкой публике в России. Среди них — постановки Андреаса Кригенбурга и Давида Мартона, много и успешно работающих в Европе. Московская программа была посвящена памяти П.Н. Фоменко.

2015 
XII Международный театральный фестиваль им. А.П. Чехова 

Двенадцатый фестиваль (2015) представил 19 спектаклей из 12 стран мира. В их числе пять спектаклей из Франции: комедия-балет Ж.-Б. Мольера на музыку Ж.-Б. Люлли «Мещанин во дворянстве» театра «Буфф дю Нор» в постановке Дени Подалидеса, «Ложные признания» театра «Одеон» — Театра Европы в постановке Люка Бонди, «Красный табак» Джеймса Тьере и «Не забывай меня» в режиссуре Филиппа Жанти и хореографа Мэри Андервуд (Компания Филиппа Жанти), «Ионеско. Сюита» Эмманюэля Демарси-Мота и творческой группы Театра де ля Виль. Большой интерес вызвал музыкальный спектакль «Двойники» по Э. Т. А. Гофману Государственного театра Штутгарта (Германия) в постановке Давида Мартона. Неожиданную версию «Золушки» С. Прокофьева в хореографии Гойо Монтеро (Испания) представил Балет Нюрнберга (Германия). Сатоси Мияги представил японское прочтение индийского эпоса — «Махабхарата — Налачаритам». Театр танца Тайваня «Клауд Гейт» привез завораживающий медитативный спектакль «Рис» в постановке ЛИН Хвай-мина. В год культуры Аргентины были показаны спектакли «Танго и ночь» в постановке Марихо Альварос и Клаудио Хоффманна и «Удивительный мир ягнят» Даниэля Веронезе. Впервые участником фестиваля стал спектакль из ЮАР «Инала». Особое внимание привлек спектакль «Война» Владимира Панкова — совместный проект Чеховского фестиваля, Эдинбургского международного фестиваля в сотрудничестве с SounDrama Studio (Москва).

2017 
XIII Международный театральный фестиваль им. А.П. Чехова 

В программе Тринадцатого фестиваля (2017) было представлено 22 спектакля разных жанров из 15 стран мира. После большого перерыва в Москву приехал театр «Комише опер» (Берлин), который открыл программу оперой В.А. Моцарта «Волшебная флейта». Авторами идеи и постановщиками спектакля стали художественный руководитель «Комише опер» Барри Коски, а также режиссер Сьюзан Андрейд и художник Пол Бэррит — создатели и руководители Компании «1927» (Великобритания). Как всегда, в программе было интересно представлено театральное искусство Франции. Театр «Комеди Франсез» показал романтическую драму В. Гюго «Лукреция Борджиа» в постановке Дени Подалидеса и сценографии Эрика Рюфа, Театр де ля Виль — спектакль «Шесть персонажей в поисках автора» Л. Пиранделло режиссера Эмманюэля Демарси-Мота, Театр «Буфф дю Нор» — спектакль «Поле битвы» по мотивам древнеиндийского эпоса «Махабхарата» и пьесе Жан-Клода Карьера в постановке Питера Брука и Мари-Элен Этьен. Свои новые спектакли показали хорошо знакомые и любимые нашими зрителями Филипп Жанти, Робер Лепаж и Джеймс Тьере. Многолетнее сотрудничество Фестиваля с одним из ведущих британских режиссеров Декланом Доннеланом на этот раз дало зрителям возможность увидеть спектакль «Зимняя сказка» У. Шекспира, поставленный им в его театре «Чик бай Джаул». Великобританию в программе также представили три танцевальных спектакля: «4 х 4: Эфемерная архитектура» труппы «Гандини Джагглинг», в котором постановщики соединили на одной сцене балет и цирк, «Голоса Амазонки» компании «Сестры Гримм», вдохновением для создателей которого стало традиционное искусство Бразилии, и «Пока львы молчат» Компании Акрама Хана, навеянный книгой стихов британской писательницы Картики Наир «Пока львы молчат: эхо Махабхараты». Впервые гостями Фестиваля стали режиссер Иво Ван Хове, за творчеством которого давно и пристально следили поклонники театра всего мира, а также выдающийся современный хореограф и танцовщик Карлос Акоста. Театр «Мувмент Базар» из Лос-Анджелеса (США) предложил вниманию зрителей спектакль «Перрон № 3». Оригинальный текст по мотивам пьесы А.П. Чехова «Три сестры» создал Ричард Алджер, режиссер спектакля — Тина Кронис. В рамках Фестиваля состоялась мировая премьера — «Старик и море» Э. Хемингуэя в постановке Анатолия Васильева. Этот театральный проект, инициатором создания и продюсером которого выступил Чеховский фестиваль, посвящен 100-летию со дня рождения выдающегося мастера сцены, режиссера Юрия Любимова.

2019 
XIV Международный театральный фестиваль им. А.П. Чехова 

Особое место в программе Четырнадцатого фестиваля (2019) занимал специальный блок спектаклей «Китайский театр — почетный гость Чеховского фестиваля». Открыл Фестиваль спектакль «Пионовая беседка» Шанхайского центра оперы Куньцюй под руководством Чжан Цзюня. Спектакль Шанхайского Большого театра и Шанхайского балета «Эхо вечности» в постановке европейского хореографа Патрика де Бана продолжил китайскую тему. Российские зрители впервые увидели Театр танца ТАО — одну из наиболее интересных и перспективных танцевальных трупп Китая. Историю кунг-фу на сцене рассказали танцоры и атлеты Труппы Лон Юнь Кунг-Фу (Пекин) Джеки Чана, одного из самых знаменитых актеров Азии. Национальный театр Китая (Пекин) представил спектакль «Принц Лань Лин» в постановке ВАН Сяо Ин — современное прочтение легенды о великом воине эпохи Северной династии Ци. Впервые на Фестивале — постановки двух молодых европейских режиссеров — Йетте Штекель и Саймона Стоуна, выбравших пьесы У. Шекспира «Буря» и Ибсена «Йун Габриэль Боркман»; «Ангелы на потолке» — одна из самых известных французских трупп театра марионеток — представила спектакль о судьбе Ромена Гари «R.A.G.E.»; а знаменитая группа The Tiger Lillies играла «Гамлета» в эстетике панк-кабаре. Москва встретилась со своими любимцами, творцами нежных фантастических миров — Викторией и Аурелией Тьере, а также Даниэлем Финци Паской, который представил новую редакцию полюбившейся зрителю «Донки» — совместного проекта с Чеховским фестивалем. Балет и современный танец были представлены в широком диапазоне стилей и форм. В программе — работы выдающихся европейских мастеров Уильяма Форсайта и Акрама Хана, пионера японского танца Дзё Канамори и двух всемирно известных хореографа из Тайбэя — ЛИН Хвай-мина и Лин Ли-Чен. В рамках фестиваля были представлены и мировые премьеры. Например, новая копродукция Международного театрального фестиваля им. А.П. Чехова и Центра драматургии и режиссуры (Москва) — спектакль «Медведь» по одноименной чеховской пьесе-шутке в постановке Владимира Панкова. Финальным аккордом фестивальной программы стала мировая премьера спектакля Робера Лепажа «Семь притоков реки Ота» — семичасового театрального путешествия во времени и пространстве, в котором канадский режиссер размышлял о том, как трагедии Холокоста и Хиросимы изменили ход человеческой истории.

2021

XV Международный театральный фестиваль им. А.П. Чехова 
Программа Пятнадцатого фестиваля (2021) претерпевала вынужденные изменения, вызванные пандемией COVID-19, и была продлена до конца календарного года. Несмотря на ограничения были представлены 13 спектаклей из 11 стран мира — Азербайджана, Аргентины, Армении, Грузии, Индии, Испании, Италии, Сербии, Финляндии, Франции и Южной Кореи. Как и было запланировано, Фестиваль открылся театрализованной версией оратории Йозефа Гайдна «Сотворение мира» в постановке испанской компании «Фура дель Бауш»; дирижер — Хавьер Улисес Илан (Испания). В спектакле приняли участие известные по выступлениям на ведущих европейских оперных сценах солисты Альба Фернандес Кано, Тони Марсоль, Довлет Нургельдыев, а также Московский государственный академический камерный хор (Минин хор) и Государственный академический симфонический оркестр России им. Е.Ф. Светланова. Свои спектакли представили Алим Гасымов («Мир воздвигнут на любви», Азербайджан), Патрисия Герреро («Антиутопия», Испания), Херман Корнехо («Танго после заката», Аргентина), Мурад Мерзуки («Фолия», Франция), Нарине Григорян («Пышка» по новелле Ги де Мопассана, Армения), Роберт Стуруа («Конец игры» Сэмюэля Беккета, Грузия), Алессандро Серра («Вишневый сад» А.П. Чехова, Италия), Адити Мангалдас («Жизнь», Индия), Рональд Савкович («Ловцы снов. Хазарский словарь» по мотивам романа Милорада Павича, Сербия) и Симон Абкарян («Электра на дне», Франция). К сожалению, выявленные случаи заболевания COVID-19 прямо перед запланированным перелетом помешали танцорам Компании Теро Сааринена (Финляндия) прибыть в Москву. Спектакль «Возвращаясь к Монтеверди» прошел в видоизмененном формате, представляющем собой уникальный сплав музыки барокко, вокала, танца и визуального искусства. Символично, что предновогодним сюрпризом и завершающим аккордом программы стал «SNAP» — современное волшебное мистическое представление в исполнении лучших иллюзионистов Южной Кореи. Очевидно, для того чтобы осуществить все задуманное, надо было обязательно обладать некой магией.

Проекты 
 37 спектаклей, поставленных в сотрудничестве с российскими и зарубежными партнерами.
 19 театральных программ в рамках крупнейших международных мероприятий, включая международные театральные фестивали, проводимые за рубежом, «Русские сезоны» в зарубежных странах, мероприятия перекрестных Годов культуры, мастер-классы мастеров культуры и др.
 10 книг, изданных Чеховским фестивалем. Все они связаны с его деятельностью.

Примечания

Ссылки 
 www.chekhovfest.ru - официальный сайт Международного театрального фестиваля им. А.П. Чехова

Театральные фестивали Москвы
Объекты, названные в честь Антона Чехова